Antonia Ružić (ur. 20 stycznia 2003) – chorwacka tenisistka, reprezentantka kraju w Fed Cup.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w sześciu singlowych turniejach rangi ITF. 12 września 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 184. pozycję, również 12 września 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 976. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 
 Profil tenisistki na stronie WTA
 Profil tenisistki na stronie ITF

Chorwackie tenisistki
Urodzeni w 2003